Steen ist ein Name, der im Niederdeutschen Stein bedeutet.

Namensträger

Vornamen 
 Steen Steensen Blicher (1782–1848), evangelisch-lutherischer Pfarrer und dänischer Schriftsteller
 Steen Fladberg (* 1956), dänischer Badmintonspieler
 Steen Eiler Rasmussen (1898–1990), dänischer Architekt, Stadtplaner, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Steen Skovgaard (* um 1950), dänischer Badmintonspieler
 Steen Thychosen (* 1958), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Steen T. Kittl (* 1969), deutscher Autor und Kreativdirektor

Familiennamen 
 Aksel Steen (1849–1915), norwegischer Meteorologe
 Alexander Steen (* 1984), schwedisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Andreas Myran Steen (* 1988), norwegischer Skilangläufer
 Anitra Steen (* 1949), schwedische Unternehmerin
 Antje-Marie Steen (* 1937), deutsche Politikerin (SPD)
 Antoon van der Steen (1936–2019), niederländischer Radrennfahrer  
 Cassandra Steen (* 1980), US-amerikanische Pop- und R&B-Sängerin
 Charles Steen (1919–2006), US-amerikanischer Geologe
 André Van den Steen (1956–1980), belgischer Radrennfahrer
 Cornelis Cornelissen van den Steen, ursprünglicher Name von Cornelius a Lapide (1567–1637), holländischer Jesuit und Exeget

 Einar Steen-Nøkleberg (* 1944), norwegischer Pianist
 Felix van der Steen (* 1967), niederländischer Fußballspieler
 Franciscus van der Steen († 1672), niederländischer Maler
 Gerhard Steen (1923–1990), deutscher Politiker (SPD)
 Gonda Van Steen (* 1964), belgisch-US-amerikanische Altphilologin und Neogräzistin
 Harald Heide Steen (1911–1980), norwegischer Schauspieler
 Harald Heide-Steen junior (1939–2008), norwegischer Schauspieler und Komiker
 Iris Mareike Steen (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Jac van Steen (* 1956), niederländischer Dirigent
 James Steen (1876–1949), US-amerikanischer Wasserballspieler
 Jan Steen (um 1626–1679), niederländischer Maler
 Jessica Steen (* 1965), kanadische Schauspielerin
 Johannes Steen (1827–1906), norwegischer Politiker
 Kevin Steen (* 1984), kanadischer Wrestler; siehe Kevin Owens
 Klaus Steen (1916–1989), deutscher Maler, Marinearzt und Dermatologe
 Knut Steen (1924–2011), norwegischer Bildhauer
 Lynn Arthur Steen (1941–2015), US-amerikanischer Mathematiker
 Marguerite Steen (1894–1975), englische Schriftstellerin
 Mary Steen (1856–1939), dänische Fotografin und Feministin
 Matthew Steen (* 1949), US-amerikanischer Autor und politischer Aktivist
 Max Steen (1898–1997), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Menna Steen (1907–1990), deutsche Pfarrfrau und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Michael Steen, deutscher Mediziner
 Nora Steen (* 1976), evangelische Theologin
 Paprika Steen (* 1964), dänische Schauspielerin und Regisseurin
 Paul Steen (1905–1938), deutscher Politiker (KPD)
 Peter Steen (1936–2013), dänischer Schauspieler
 Philipp Steen (* 1977), deutscher Jazz-Bassist
 Ragni Steen Knudsen (* 1995), norwegische Volleyballspielerin
 Reiulf Steen (1933–2014), norwegischer Politiker
 Simon Steen-Andersen (* 1976), dänischer Komponist und Installationskünstler
 Søren Steen (* 1942), dänischer Film- und Theaterschauspieler
 Synne Steen Hansen (* 1993), norwegische Skispringerin
 Thomas Steen (* 1960), schwedischer Eishockeyspieler
 Thorvald Steen (* 1954), norwegischer Schriftsteller
 Tidemann Steen († 1441), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Virginia Steen-McIntyre (* 1936), US-amerikanische Geologin
 Uffe Steen (* 1954), dänischer Jazz- und Bluesmusiker
 Wenche Steen (* 1952), norwegisches Model, Schauspielerin und Redakteurin

Sonstiges 
 Burg Steen ist eine am rechten Scheldeufer befindliche Stadtburg von Antwerpen
 Steen (Minnesota), Ort in den USA
 Steen, der Chenin Blanc, eine alte weiße Rebsorte, speziell in Südafrika Steen genannt
 Steen & Strøm, skandinavisches Einzelhandels- und Immobilien-Unternehmen
 Steen (Rapper), niederländischer Rapper

Siehe auch 
 O’Steen
 Sten
 Steene

Einzelnachweise 

Familienname